Música: 
 En general una cançó és qualsevol peça musical cantada
 Nova Cançó fou el moviment de la cançó catalana que reivindicava l'ús normal de la llengua alhora que denunciava les injustícies del règim franquista.
 Cançó de l'estiu són cançons comercials d'impacte mediàtic en els mesos d'estiu.
 Gènere trobadoresc: La cançó (trobadors) és un gènere trobadoresc condicionat pel contingut.